Дени́с Миха́йлович Архи́пов () — российский хоккеист, центральный нападающий.

Биография 
Начинал играть в Казани. С 1996 по 2000 года провел за «Ак Барс» в чемпионатах России 96 игр, набрав 34 очка (22+12). В 2000—2001 гг. перебрался за океан. Провел 40 матчей за «Милуоки Эдмиралс» (ИХЛ), 17 очков (9+8), и 40 игр за «Нэшвилл». С 2001-02 гг закрепился в основном составе «Прэдаторс».

Чемпион мира среди молодежи в составе сборной России 1999 года. В семи матчах турнира забросил пять шайб и сделал две передачи. Играл за основную сборную России на чемпионате мира 2003 года — 7 матчей, 2 гола, 1 передача.

Дебютировал в НХЛ 8 января 2001 года в матче против «Ванкувера». Забросил свою первую шайбу два дня спустя в ворота «Эдмонтона». Во время «лок-аута» в НХЛ играл за «Ак Барс» (Казань) — 17 очков (9+8) в 45 матчах. В сезоне 2005-06 гг остался в России, подписав контракт с подмосковным «Химиком».

6 июля 2006 года, имея статус свободного неограниченного агента, подписал контракт с «Чикаго Блэкхокс». В сезоне 2007-08 выступал за «Ак Барс». Летом 2009 года подписал контракт с ХК «Нефтехимик».

4 июля 2012 года подписал двухлетний контракт с ЦСКА. Однако уже в начале октября стал игроком нижегородского «Торпедо». По окончании сезона 2012/13 клуб не стал продлевать его контракт.

Статистика 
 Последнее обновление: 4 мая 2013 года

Примечания

Ссылки 
 «Дацюк звонит и спрашивает: „Ты еще жив?“» Русские истории «Нэшвилла» — sports.ru, 27 мая 2017

Хоккеисты России
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки ХК «Атлант»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Нэшвилл Предаторз»